Военно-гражданская администрация Херсонской области (Россия)
 Херсонская областная военная администрация (Украина)